Nimble Archer () — кодовое название операции ВМС США по нанесению «удара возмездия» по иранским нефтяным платформам в Персидском заливе во время ирано-иракской войны.

В дальнейшем Иран подал иск на США в Международный суд ООН.

Предыстория 

В ходе боевых действий между Ираном и Ираком обе стороны с 1984 года начали активно атаковать танкеры третьих стран, транспортировавшие нефть противника. Целью этих акций было сорвать перевозку нефти и тем самым нанести удар по экономике врага. В результате действий обеих сторон судоходство в Персидском заливе оказалось подвергнуто большому риску.

16 октября 1987 года танкер «Sea Isle City» ожидал погрузки в территориальных водах Кувейта. Танкер конвоировался кораблями ВМС США, однако в тот момент конвой отсутствовал. С оккупированного Ираном полуострова Фао по танкеру была выпущена иранская ракета «Silkworm» китайского производства, которая попала в ходовой мостик, где ранила капитана, гражданина США (в результате ранения он потерял зрение) и ещё 18 человек экипажа. Повреждённое судно ремонтировалось в течение 4 месяцев.

В качестве возмездия администрация США приняла решение нанести удар по двум нефтяным платформам, расположенным на нефтяном поле Рашадат (). Добыча нефти на платформах не велась, так как за год до этого платформы были выведены из строя Ираком.

Ход операции 
19 октября 1987 года, за 20 минут до начала операции фрегат FFG-43 Thach связался по радио с персоналом, предложив покинуть платформы. В 14.00 четыре корабля ВМФ США (DDG-13 Hoel, DD-984 Leftwich, DDG-993 Kidd и DD-973 John Young) открыли по платформам артиллерийский огонь. На одной из платформ высадилась специальная группа, которая захватила документы и подготовила платформу к взрыву. Воздушное прикрытие обеспечивал крейсер CG-32 William H. Standley, а также два истребителя F-14 и самолёт ДРЛО E-2 с авианосца CV-61 «Рейнджер». Фугасные снаряды не причинили стальным конструкциям платформ какого-либо ущерба, однако вызвали пожары.

По официальным утверждениям США, платформы использовались иранскими вооружёнными силами в качестве командных пунктов, а также пунктов радарного наблюдения за передвижениями кораблей в Персидском заливе и пунктов связи между командованием и иранскими кораблями, действовавшими в этом районе. По утверждению министра обороны США Каспара Уайнбергера, платформы служили базой для небольших катеров, атаковавших суда невоюющих стран.

Дело в Международном суде ООН 
2 ноября 1992 года Иран подал в Международный суд ООН иск на США, который в течение последующего десятилетия породил множество новых исков и контр-исков со стороны Ирана и США. 6 ноября 2003 года суд принял решения не удовлетворять ни один из исков, заявив, что, с одной стороны, удары ВМС США по нефтяным платформам 19 октября 1987 года (операция «Nimble Archer») и 18 апреля 1988 года (операция «Богомол») не вызваны насущной необходимостью защиты интересов США, но, с другой стороны, не нарушают международных правил коммерческого судоходства.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Операции Ирано-иракской войны
Зарубежные операции Вооружённых сил США периода холодной войны
Конфликты 1987 года
Сражения 1987 года